Le championnat de Géorgie de basket-ball (en géorgien : საკალათბურთო სუპერლიგა ou Sakalatburto Superliga ou Georgian Top League), est une compétition de basket-ball qui représente en Géorgie le sommet de la hiérarchie du basket-ball. 

Le championnat de Géorgie de basket-ball existe depuis 1991.

Historique 
Le championnat géorgien est fondé en 1991 à l'issue de l'indépendance de la Géorgie à la suite de la dislocation de l'URSS. Il succède au championnat d'URSS de basket-ball.

Palmarès

Bilan par club

Articles connexes 
 Coupe de Géorgie de basket-ball
 Championnat d'URSS de basket-ball

Références

Lien externe 
 Site officiel de la ligue

Compétition de basket-ball en Géorgie
Géorgie
Basket